Gaiter (possiólok), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Gaiter (poble), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia